Алекса́ндр Ю́рьевич Зо́лотов:
 Золотов, Александр Юрьевич (род. 1959) — советский и российский дипломат.
 Золотов, Александр Юрьевич (род. 1974) — заслуженный мастер спорта Украины (подводное ориентирование).